Bei den Olympischen Spielen 1956 in der australischen Metropole Melbourne wurde vom 24. November bis zum 1. Dezember das Turnier im Halbweltergewichtsboxen für Männer ausgetragen.

Laut den Wettkampfbestimmungen der Association Internationale de Boxe Amateure (AIBA) musste das Körpergewicht jedes Boxers im Halbweltergewicht über 60 kg und maximal 63,5 kg betragen.

22 Sportler aus 22 Nationen ermittelten im Melbourner West Melbourne Stadium den Olympiasieger: Es gewann der Sowjetrusse Wladimir Jengibarjan vor dem Italiener Franco Nenci sowie dem Südafrikaner Henry Loubscher und dem Rumänen Constantin Dumitrescu.

Vorrunde 1 
Die Kämpfe der Vorrunde 1 wurden am 24. November ausgetragen.Die Gewinner der sechs Vorkämpfe qualifizierten sich zu den zehn gesetzten Teilnehmern für die Kämpfe der Vorrunde 2 (q V2).Anmerkung: P = Sieg nach Punkten; KO1 = K.-o.-Sieg in der ersten Runde; KO3 = K.-o.-Sieg in der dritten Runde; R = Rang; Q = Qualifikation

Vorrunde 2 
Die Kämpfe der Vorrunde 2 wurden am 27. November ausgetragen.Die Gewinner der acht Vorkämpfe qualifizierten sich für die Viertelfinalkämpfe (q VF).Anmerkung: P = Sieg nach Punkten; KO2 = K.-o.-Sieg in der zweiten Runde; D = Sieg durch Disqualifikation des Gegners; R = Rang; Q = Qualifikation

Viertelfinale 
Die Viertelfinalkämpfe wurden am 29. November ausgetragen.Die Gewinner der Viertelfinalkämpfe qualifizierten sich für die Halbfinalkämpfe (q HF).Anmerkung: P = Sieg nach Punkten; R = Rang; Q = Qualifikation

Halbfinale 
Die Halbfinalkämpfe wurden am 30. November ausgetragen.Die Gewinner der zwei Halbfinalkämpfe qualifizierten sich für das Finale (q F), beide Verlierer gewannen automatisch eine Bronzemedaille.Anmerkung: P = Sieg nach Punkten; R = Rang; Q = Qualifikation

Finale 
Das Finale wurde am 1. Dezember ausgetragen.Anmerkung: P = Sieg nach Punkten

Weblinks 
 Ergebnisse bei www.olympic.org (englisch)
 Bericht und Ergebnisse bei www.sports-reference.com (englisch)

Halbweltergewicht